Ort (německy místo) má různé významy:

 ort (hornictví) – v hornické hantýrce pracoviště v dole, předek
 ort (mince) – česká a německá středověká mince (čtvrt groše), přeneseně zastarale drobný peníz
 Ort (zámek) – zámek na poloostrově v jezeře Traunsee v Horních Rakousích
 Orth (zámek) – zámek v Dolních Rakousích

příjmení a pseudonymy
 Ort (příjmení) – více nositelů příjmení

Zkratky
 Ort – Casimiro Gomez Ortego (*1740 v Anover de Tajo – †1818 v Madridu) – španělský botanik

Podobné názvy 
 ortografie – pravopis
 Orta – jezero v Piemontu v severní Itálii
 Orte (starověký latinský název Hortanum) – město v Itálii
 Orth
 Ord
 ORD – O'Hare International Airport (IATA: ORD, ICAO: KORD) – letiště v Chicagu, druhé nejfrekventovanější letiště světa

Reference

Externí odkazy